El Campionat del món d'escacs femení de 2018 fou un torneig d'escacs eliminatori, per determinar la campiona del món d'escacs. Fou el segon campionat del món femení disputat el 2018, després del matx entre Tan Zhongyi i Ju Wenjun del maig de 2018. El torneig eliminatori el disputaren 64 jugadores, entre els dies 2 i 23 de novembre a Khanti-Mansisk, Rússia.

El campionat el guanyà Ju Wenjun, a la final contra Katerina Lahnó, i va aconseguir així retenir el seu títol. Tres semifinalistes, excepte la guanyadora del torneig, Ju Wenjun, es van classificar pel Torneig de Candidates de 2019, que decidiria l'aspirant al Campionat del món de 2020.

Organització

Calendari 
El calendari del torneig fou el següent:
 2 de novembre: Cerimònia d'obertura
 3–5 de novembre: Ronda 1
 6–8 de novembre: Ronda 2
 9–11 de novembre: Ronda 3
 12–14 de novembre: Ronda 4 (quarts de final)
 15–17 de novembre: Ronda 5 (semifinals) 
 18 de novembre: Dia de descans 
 19–23 de novembre: Ronda 6 (final) 
 23 de novembre: Cerimònia de cloenda

Bossa de premis 
El total destinat a premis fou de 450,000$.

Regles 
El control de temps era de 90 minuts per les primeres 40 jugades, i després 30 minuts més per la resta de la partida; hi havia un increment de 30 segons per moviment des de la primera jugada.

En cas d'empat després de les partides a ritme clàssic, s'emprarien els següents desempats, per ordre:
 Dues partides de desempat al ritme de 25 minuts amb 10 segons d'increment per moviment;
 Dues partides de desempat al ritme de 10 minuts amb 10 segons d'increment per moviment;
 Dues partides de desempat al ritme de 5 minuts amb 3 segons d'increment per moviment;
 Una partida armageddon, amb 5 minuts per les blanques, i 4 minuts per les negres, amb tres segons d'afegit a partir del moviment 61; les blanques han de guanyar, i les negres guanyar o entaular.

Jugadores 
Le 64 jugadores participants foren:

El format és: nom de la jugadora, títol de la FIDE, Elo vigent (l'octubre de 2018), ruta de classificació (vegeu més avall). El nom de la guanyadora està ressaltat.

  Ju Wenjun, GM, 2561 (R)
  Humpy Koneru, GM, 2557 (PN)
  Katerina Lahnó, GM, 2556 (E17)
  Anna Muzitxuk, GM, 2555 (WC)
  Aleksandra Kosteniuk, GM, 2551 (WC)
  Aleksandra Goriàtxkina, GM, 2536 (E16)
  Maria Muzitxuk, GM, 2533 (E17)
  Tan Zhongyi, GM, 2527 (WC)
  Valentina Gúnina, GM, 2525 (R)
  Elisabeth Paehtz, IM, 2513 (E16)
  Nana Dzagnidze, GM, 2509 (E16)
  Dronavalli Harika, GM, 2500 (WC)
  Antoaneta Stéfanova, GM, 2490 (E16)
  Natàlia Pogónina, WGM, 2485 (E17)
  Zhansaya Abdumalik, IM, 2482 (J17)
  Nino Batsiashvili, GM, 2482 (PN)
  Olga Girya, WGM, 2479 (R)
  Zhao Xue, GM, 2478 (R)
  Lela Javakhishvili, IM, 2475 (E16)
  Dinara Saduakassova, IM, 2470 (J16)
  Bela Khotenashvili, GM, 2469 (E16)
  Lei Tingjie, GM, 2468 (R)
  Monika Socko, GM, 2451 (E17)
  Anna Uixénina, GM, 2451 (E16)
  Alina Kaixlínskaia, IM, 2447 (E17)
  Ekaterina Atalık, IM, 2445 (E16)
  Alissa Gal·liàmova, IM, 2432 (E17)
  Ni Shiqun, WGM, 2427 (Z3.5)
  Anastasia Bodnaruk, IM, 2423 (E16)
  Hoang Thanh Trang, GM, 2423 (E17)
  Jolanta Zawadzka, WGM, 2421 (E16)
  Irina Krush, GM, 2417 (Z2.1)
  Inna Gaponenko, IM, 2409 (E17)
  Marina Nechaeva, IM, 2409 (E17)
  Elina Danielian, GM, 2409 (E17)
  Sabrina Vega, IM, 2404 (E16)
  Natàlia Júkova, GM, 2403 (E17)
  Guliskhan Nakhbayeva, WGM, 2394 (AS17)
  Deysi Cori, WGM, 2391 (AM16)
  Gulrukhbegim Tokhirjonova, WGM, 2385 (Z3.4)
  Lilit Mkrtchian, IM, 2384 (E16)
  Yuliya Shvayger, IM, 2375 (E16)
  Anita Gara, IM, 2370 (E17)
  Vo Thi Kim Phung, WGM, 2368 (Z3.3)
  Ana Matnadze, IM, 2362 (E16)
  Zhu Jin'er, WIM, 2360 (Z3.5)
  Carolina Luján, IM, 2359 (Z2.5)
  Zhai Mo, WGM, 2351 (Z3.5)
  Ketevan Arakhamia-Grant, GM, 2345 (E16)
  Padmini Rout, IM, 2338 (Z3.7)
  Bhakti Kulkarni, CM, 2314 (AS16)
  Sabina-Francesca Foisor, WGM, 2311 (Z2.1)
  Sopiko Khukhashvili, IM, 2301 (E16)
  Yerisbel Miranda Llanes, WIM, 2239 (AM17)
  Mobina Alinasab, WIM, 2205 (Z3.1)
  Ingrid Aliaga Fernández, WIM, 2194 (AM17)
  Sun Fanghui, WIM, 2183 (Z3.5)
  Shahenda Wafa, WGM, 2148 (AF)
  Maili-Jade Ouellet, WIM, 2122 (Z2.2)
  Danitza Vázquez, WIM, 2086 (Z2.3)
  Rani Hamid, WIM, 1909 (Z3.2)
  Jesse Nikki February, WIM, 1893 (AF)
  Hayat Toubal, WIM, 1852 (AF)
  Kathryn Hardegen, WFM, 1832 (Z3.6)

Ruta de classificació 

 WC: Semifinalistes del Campionat del món d'escacs femení de 2017
 J16 i J17: Campiones del món juvenils de 2016 i 2017
 R: Ràting
 E16 i E17: Campionats d'Europa individuals de 2016 i 2017
 AM16 i AM17: Campionat continental d'escacs d'Amèrica de 2016 i 2017

 AS16 i AS17: Campionat d'escacs de l'Àsia de 2016 i 2017
 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica de 2017
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7: Torneigs Zonals
 PN: Nominada pel president de la FIDE

Resultats

Matx final 

La final fou l'únic matx de la competició que es va disputar a quatre partides clàssiques. Aquestes es jugaven en dies consecutius, amb un dia de descans entre els desempats de les semifinals i la primera partida del matx. Els eventuals desempats estaven programats pel 23 de novembre, amb el mateix sistema que en tot el torneig (dues semiràpides de 25+10, és a dir, 25 minuts per tota la partida amb 10 segons d'increment, dues ràpides de 10+10, dues llampec de 5+3 i una armageddon decisiva).

La jugadora amb més ràting, Ju Wenjun, la campiona regnant i també la campiona del món de semiràpides, va arribar a la final sense jugar ni un desempat. La seva rival, Katerina Lahnó, va jugar tres desempats, inclosa una partida armageddon contra Natàlia Pogónina en tercera ronda.

Abans de la final ambdues havien jugat una contra l'altra cinc cops a partides clàssiques, i totes les partides havien acabat en taules.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Final del Campionat del món d'escacs femení de 2018
|-
! colspan=3| !! colspan=4|Partides clàssiques !! colspan=4|Desempats !! rowspan=2 | Total
|- 
! Rànquing !! Jugadora !! Ràting  !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! R1 !! R2 !! R3 !! R4
|-
| 1 || align=left |  || 2561 ||½ ||style="background:black; color:white"|0 ||½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||½ ||style="background:black; color:white"|½ ||style="background:black; color:white"|1 || 1 || 5
|-
| 3 || align=left |  || 2556 || style="background:black; color:white"|½ ||1 ||style="background:black; color:white"|½ || 0 ||style="background:black; color:white"|½ ||½ || 0 ||style="background:black; color:white"|0 || 3
|-
|}

Emparellaments 
Les posicions de les jugadores venien determinades per la llista d'Elo de la FIDE d'octubre. La núm. 1 jugava contra la núm. 64, la 2 contra la 63, etcètera.

Referències

Enllaços externs 
 
 Entrada al calendari de la FIDE

Edicions del Campionat del Món d'escacs femení
Competicions d'escacs del 2018
Competicions d'escacs a Rússia
Escacs a Khanti-Mansisk